Fifa Confederations Cup 2013 var en fotbollsturnering som spelades 15–30 juni 2013 i Brasilien.

Kvalificerade landslag

Spelorter och arenor 
Arena Pernambuco, belägen i Recife
Arena Fonte Nova, belägen i Salvador
Castelão, belägen i Fortaleza
Estádio Nacional de Brasília, belägen i Brasília
Maracanã, belägen i Rio de Janeiro
Mineirão, belägen i Belo Horizonte

Spelartrupper 

Lagen fick bestå av 23 spelare, varav tre målvakter.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Statistik

Målskyttar

Disciplin 

Röda kort

Sluttabell

Se även
Protesterna i Brasilien 2013

Referenser